Mullen peut désigner :

Patronyme 

 April Mullen (née en 19??), actrice, réalisatrice, scénariste et productrice américaine ;
 Barbara Mullen (1914-1979), actrice américaine ;
 Barbara Mullen (1927-), mannequin américain ;
 Caitlin Mullen, romancière américaine, auteure de roman policier ;
 Karl Mullen (1926-2009), joueur irlandais de rugby à XV ;
 Teresa Mullen (1938-1989), sportive handisport irlandaise ;
 Michael Mullen (né en 1946) amiral et chef d'état-major des armées des États-Unis ;
 Joe Mullen (né en 1957), joueur américain de hockey sur glace ;
 Larry Mullen Junior (né en 1961), batteur irlandais du groupe de rock U2 ;
 Conor Mullen (né en 1962), cousin germain de Larry Mullen Junior, acteur irlandais ;
 Rodney Mullen (né en 1966), skateboarder américain ;
 Cary Mullen (né en 1969), skieur alpin canadien ;
 Ryan Mullen (né en 1994), cycliste irlandais ;
 Thomas Mullen (1974-), romancier américain, auteur de roman policier.

Toponyme 
 Mullen, village du Nebraska.